Artigianelli – allievi degli istituti dei Figli di Maria Immacolata
 Collegio Artigianelli – istituzione a favore dei ragazzi e dei giovani presente a Torino
 Chiesa degli Artigianelli – edificio religioso della città di Venezia